Vuglovec je gradsko naselje grada Ivanca, u Varaždinskoj županiji. Nalazi se 3 kilometra zapadno od Ivanca na putu prema Lepoglavi.

Stanovništvo

Poznate osobe 

Josip Kraš

Naselja u Varaždinskoj županiji